Список 100 найбільших світових компаній військово-промислового комплексу 2013 складений за матеріалами Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (Швеція), опублікованими в грудні 2014 року. У списку представлені найбільші продавці зброї, боєприпасів, спорядження та військових послуг (крім компаній з Китаю).

Сумарні продажі 100 компаній склали в 2013 році 400 млрд доларів, що на 2 % менше продажів в 2012 (скорочення продажів почалося 2011 року, але 2013 року воно не було таким сильним, як раніше). Незважаючи на падіння продажів протягом трьох років поспіль, загальні доходи 100 найбільших компаній ВПК залишалися на 45,5 % вище, ніж 2002 року. Більше 2/3 компаній зі списку базувалися у Північній Америці та Західній Європі, на них припадало 84 % загальних продажів зброї та послуг (2012 року — 85,3 %). Частка 100 найбільших компаній на світовому ринку зброї досягла максимальної позначки за весь час досліджень.

Продажі зброї та послуг північноамериканських компаній (38 з США і одна з Канади) скоротилися на 4,5 % порівняно з 2012 роком. Серед американських збройових компаній найбільші втрати спостерігалися у тих, чий бізнес був пов'язаний із зовнішніми ринками збуту або які орієнтувалися на забезпечення закордонних операцій збройних сил США. Наприклад, зі списку вибула компанія KBR, яка 2009 року займала 14-е місце. Деякі американські компанії внаслідок реструктуризації позбулися своїх військових активів та підрозділів.

Продажі 30 західноєвропейських компаній практично не змінилися (скоротилися на 0,9 % в номінальному або на 2 % в реальному вираженні), найбільші втрати спостерігалися у компаній Італії, незначні — у компаній Німеччини та Великої Британії (хоча у деяких зафіксовано зростання), найбільше зростання продажів — у компаній Франції. У порівнянні з 2012 роком продажі найбільших російських компаній збільшилися на 20 % (2012 року — на 35 %) і перевищили 2013 року 31 млрд доларів. Частка 20 компаній з Росії, Україна, Ізраїлю, Японії та Австралії склала 2013 року 12,1 % від загальних продажів 100 компаній рейтингу (2012 року — 11,4 %). Також 2013 року зросла роль виробників зброї з Південної Кореї, Бразилії, Сінгапуру та Туреччини, а єдина компанія з Польщі (Polish Defense Holdings) вибула з рейтингу.

У першій десятці списку всі компанії базувалися в США і Західній Європі, на них припадало 50,6 % загальних продажів 100 компаній рейтингу (2012 року — 51,6 %). За винятком французької компанії Thales, що піднялася на 10-е місце, всі інші компанії були присутні в першій десятці списку і 2012 року. По деяким компаніям зі списку представлені дані можуть відрізнятися від даних з інших джерел через різні методи розрахунків та оцінки контрактів.

Рейтинг материнських компаній 

 Основні напрямки військової продукції та послуг (у деяких компаній декілька напрямків діяльності, кольором виділено основне)

Інфографіка

Рейтинг дочірніх компаній

Коментарі

Примітки

Посилання 
 The SIPRI Top 100 arms-producing and military services companies, 2013

Списки компаній
Військово-промисловий комплекс